– zbiór 32 opowieści setsuwa w dwóch tomach, skompilowany przez kapłana Keisei w roku 1222 (okres Kamakura). Napisany kaną.

Japońskie utwory literackie